Jacquou le Croquant può riferirsi a:

Jacquou le Croquant – romanzo scritto da Eugène Le Roy.
Jacquou le Croquant – miniserie televisiva del 1969
Jacquou le Croquant – film del 2007